Norristown bezeichnet mehrere Städte in den Vereinigten Staaten

 Norristown (Arkansas)
 Norristown (Georgia)
 Norristown (Indiana)
 Norristown (Ohio)
 Norristown (Pennsylvania)